Karl X kan syfta på:
Karl X Gustav, kung av Sverige 1654–1660
Karl X, kung av Frankrike 1824–1830

Se även
Lista över regenter med namnet Karl